Аш может означать:

 Аш — один из богов Древнего Египта и древних ливийцев.
 Аш — блюдо татарской кухни.
 Аш — еврейская фамилия-аббревиатура.
 Н — «аш», латинская буква.

Топоним 
 Аш — город в Чехии.
  — город в голландской провинции Гелдерланд; является частью муниципалитета Бурен и находится примерно в 9 км к северо-западу от Тиля.

Персоналии 
 Аш — баронский род.
 Аш, Григорий Фёдорович (1729—1807) — барон, доктор медицины, генерал-штаб-доктор, член медицинской коллегии и комиссии об училищах.
 Аш, Иван Фёдорович (1726—1807) — дипломат, российский резидент в Польше.
 Аш, Казимир Иванович (1766—1820) — архангельский и смоленский губернатор, действительный статский советник.
  (1905—1986) — более известный как Мо Аш; польско-американский инженер звукозаписи и исполнительный директор Asch Records, который затем изменил название на Folkways Records, когда лейбл перешёл с 78 RPM-записями на LP-записи.
 Аш, Натан (1902—1964) — польско-американский писатель, сын Шолома Аша.
 Аш, Роланд (род. 1950) — немецкий автогонщик.
 Аш, Соломон (1907—1996) — американский психолог, автор знаменитых экспериментов, посвящённых конформности.
 Аш, Фёдор Юрьевич (1683—1783) — барон, деятель русской почты, немец по происхождению.
  (род. 1946) — американский детский книжный автор, известный книжками с картинками лунных медведей.
 Аш, Шолом (1880—1957) — еврейский писатель, драматург.

См. также 
 
 Ош